Andrija Hebrang byl:

 Andrija Hebrang (otec) (1899–1949) – jugoslávský komunistický politik
 Andrija Hebrang (syn) (* 1946) – chorvatský politik a lékař